Le nom de « Parti écologiste » peut désigner :
 le Parti écologiste, un parti politique français de centre-gauche créé en 2015 ;
 le Parti écologiste-démocrate (Ökologisch-Demokratische Partei, ÖDP), un parti politique allemand conservateur et écologiste créé en 1982 ;
 le Parti écologiste « Les Verts » (Partido Ecologista “Os Verdes”, PEV), un parti politique portugais écologiste et écosocialiste créé en 1982 ;
 le Parti écologiste roumain (Partidul Ecologist Român, PER), un parti politique roumain de centre-droit créé en 1990 ;
 Verts, Parti écologiste, un parti politique français de gauche actif de 1982 à 1984.